

Urodzili się 
 Bion z Borystenes - grecki filozof